Сабиниан (лат. Sabinianus) — имя собственное.

Известные носители:

 Сабиниан (ум. 606) — папа римский с 13 сентября 604 по 22 февраля 606.
 Сабиниан — римский император-узурпатор в 240 году.

См. также 

 Гай Веттий Грат Аттик Сабиниан
 Гай Веттий Грат Сабиниан
 Марк Юний Руфин Сабиниан
 Флавий Сабиниан